Le mot berceuse peut faire référence entre autres à :

Musique
 berceuse, un genre musical
 Berceuse (1844), œuvre pour piano de Frédéric Chopin
 Berceuse (1892), mélodie de la compositrice Augusta Holmès
 Berceuse (1938), mélodie du pianiste André Mathieu 
 Berceuse (2008), chanson de Cœur de pirate

Autres
 Berceuse (2002), roman de Chuck Palahniuk 
 berceuse, l'équivalent de la chaise berçante en français cadien et en français québécois
 un hachoir berceuse, un type de couteau

Voir aussi 
 La Berceuse (homonymie)